Имя
 Эврар Фриульский (ок. 810—866) — маркграф и герцог Фриуля (с 828).

Фамилия
 Эврар, Жанна (настоящее имя Жанна Шевалье; 1893—1984) — французская скрипачка и дирижёр, первая женщина-дирижёр в истории.
 Эврар, Симона (1764—1824) — жена Марата (с апреля 1792).